Arendalsvassdraget ist der Name eines Flusssystems in Norwegen mit einer Gesamtlänge von 209 km. Es umfasst Seen und Flüsse in sieben Kommunen in den Provinzen Vestfold og Telemark und Agder. Das Einzugsgebiet umfasst 4015 km². Der obere Teil des Flusssystems liegt in der West-Telemark und besteht aus den Seen Vråvatn, Nisser, Fyresvatn, Birtevatn und Nesvatn mit den dazugehörigen Zuflüssen unter anderem Finndøl, der von der Fyresdalheiene zum Fyresvatn fließt.

Von Nisser fließt der Fluss Nisserelva und vom Fyresvatn der Fluss Fyreselv (auch: Fyresåna). In Haugsjåsund treffen sie zusammen und werden zum Fluss Nidelva, der seinerseits bei Arendal in den Skagerrak mündet.

Wasserkraftwerke 
Arendalsvassdraget wurde im Jahr 2019 auf insgesamt 43 Kraftwerke unterschiedlicher Größe ausgebaut. Davon befinden sich 30 in der Provinz Vestfold og Telemark und 13 in Agder. Insgesamt haben diese Kraftwerke eine maximale Leistung von 554 MW und eine mittlere jährliche Produktion von 2418 GWh. Im Mittel fließen 110 m³/s (Messstation am Kraftwerk Rygene), der Maximalwert liegt bei 1200 m³/s (Herbst 1987).

Die 20 größten Kraftwerke sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Siehe auch 
 Liste von Flüssen in Norwegen

Einzelnachweise 

Fluss in Europa
Fluss in Agder
Fluss in Vestfold og Telemark